Ме́ремяэ () — деревня на юго-востоке Эстонии в волости Сетомаа уезда Вырумаа. Относится к нулку Коолина.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года деревня входила в состав волости Меремяэ.

География 
Расположена в 28 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Выру, и в 26 километрах к югу от волостного центра — посёлка Вярска, в 2,5 километрах от российско-эстонской границы. Высота над уровнем моря — 145 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 146 человек, из них 135 (92,5 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Меремяэ по данным переписей населения СССР и Департамента статистики Эстонии:

*деревня Меремяэ и поселение Меремяэ всего

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне проживали 144 человека, в том числе 72 мужчины и 72 женщины; лиц в возрасте до 14 лет включительно — 23, лиц трудоспособного возраста (возраст 15–64 года) — 104, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 17 человек.

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 августа 2019 года в деревне было зарегистрировано 153 жителя. Столько же жителей было зарегистрировано и 7 сентября 2021 года.

Инфраструктура 
В деревне есть детский сад и школа, работает молодёжный центр.

Достопримечательности 
В деревне растут три сосны (Меремяэские сосны), находящиеся под охраной государства.

На земле Меремяэ, на высоком берегу заливного озера Обиница, установлен памятник «Певческая Мать сету», который внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. Размеры скульптуры из гранита: 3 метра в высоту, 0,9 метра в ширину и 0,8 метра в толщину; вес 9 тонн. Она была торжественно установлена 2 августа 1986 года во время IV Певческого праздника Сету. Эскиз скульптуры был создан в Доме художников в 1980 году скульптором Эльмаром Ребане (Elmar Rebane), памятник изготовлен Тартуским комбинатом «Арс» Художественного фонда Эстонской ССР под руководством ; стоимость памятника составила более .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт волости Сетомаа
 Сайт волости Меремяэ

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Волость Меремяэ
Сету